Roman Wasylowycz Łejbiuk (; ; ur. 16 stycznia 1977 w Jaremczach) – ukraiński biegacz narciarski, olimpijczyk.

Zdobył złoty medal na Uniwersjadzie w 2005 roku w Innsbrucku w biegu na 15 km. stylem klasycznym.

Wyniki 
 C - styl klasyczny
 F - styl dowolny

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Łejbiuk nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Bibliografia 
 Sylwetka na stronie FIS (ang.) [dostęp 11 kwietnia 2014]

Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Jaremczu
Ukraińscy olimpijczycy
Ukraińscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002